29. sezon Ekstraligi słowackiej rozgrywany jest na przełomie 2021 i 2022 roku.

Sezon zasadniczy 

Legenda:     = Awans do ćwierćfinału,     = Drużyny rywalizujące o awans do fazy play-off,     =  Zespół walczący (o utrzymanie)

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie na Słowacji
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 na Słowacji
2022 na Słowacji